Schuss era la mascota no oficial de los Juegos Olímpicos de Grenoble 1968, que se celebraron en Grenoble en febrero de 1968.

Enlaces externos 
 Olympic Mascots - Beijing 2008, The official website of the BEIJING 2008 Olympic Games
 Página del COI de los Juegos Olímpicos de 1968

Mascotas Olímpicas
Juegos Olímpicos de Grenoble 1968